Alejandro González era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Brasil Open 2014.

Víctor Estrella Burgos ha battuto in finale Andrea Collarini 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Víctor Estrella Burgos (Campione)
  Andrej Martin (secondo turno)
  Martín Alund (primo turno)
  Renzo Olivo (semifinali)

  Gerald Melzer (secondo turno)
  David Souto (secondo turno)
  Andrea Collarini (finale)
  Carlos Salamanca (Quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger ATP de Salinas Diario Expreso 2014